SBB steht für:
 Sächsischer Beamtenbund
 Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine (), politische Partei in Bosnien und Herzegowina
 Schädelbasisbruch
 Sächsischer Bergsteigerbund, Bergsportverband der Sächsischen Schweiz
 SBB GmbH, deutsche Tochter der Schweizerischen Bundesbahnen
 SBB (Rockband), polnische Blues-Rock-Band
 Schultze-Berndt Bibliothek
 Schweizerische Bundesbahnen, bundesstaatliche Eisenbahngesellschaft der Schweiz
 Sekundarstufenzentrum Burghalde Baden
 Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH
 Staatsbibliothek zu Berlin, Bibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
 Stiftung Berufliche Bildung, Hamburg
 Südtiroler Bauernbund, Interessenvertretung der Landwirtschaft in Südtirol
 Suhrkamp Verlag, Bücherreihe des Suhrkamp Verlags
 SBB (bemannter Torpedo) der italienischen Marine

sbb steht für:
 Simbo (Sprache) (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Simbo, New-Georgia-Archipel in der Western-Provinz, Salomonen

SBB